Tetractys può riferirsi:
 Olivetti Tetractys, uno dei modelli della Olivetti MC-24
 a uno dei modi di traslitterare il simbolo pitagorico della tetraktys
 Tetraktys, gruppo musicale dedito all'esecuzione di musica medievale